Gentle Ben – romanzo per bambini del 1965 di Walt Morey
L'orso Ben (Gentle Ben) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1967 al 1969
Tenero Ben (Gentle Ben) – film TV statunitense del 2002 diretto da David S. Cass Sr.